Aradius Rufinus ist der Name folgender Personen:

* Lucius Aradius Roscius Rufinus Saturninus Tiberianus, Augur und Statthalter von Syrien
 Aradius Rufinus (Konsul 311), römischer Konsul und Stadtpräfekt Anfang des 4. Jahrhunderts n. Chr.
 Quintus Aradius Rufinus Valerius Proculus Populonius, Praeses Valeriae Byzacenae im Jahr 321 und Proconsul Africae im Jahr 340 
 Aradius Rufinus (Comes), römischer Comes und Stadtpräfekt in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts